Domaradz (gemeente)
 Domaradz (Subkarpaten)
 Domaradz (Opole)
 Domaradz (Pommeren)
 Domaradz (West-Pommeren)